

Patronyme 

 Albert Wendt (1939-), poète et écrivain samoan.
 Alexander Wendt (1958-), politologue allemand-américain.
 Benny Wendt (1964-), footballeur suédois.
 Eduard Wendt (1807-1890), violoniste
 Ernst Wendt (1876-1946), réalisateur, scénariste et acteur allemand
 François Willi Wendt (1909-1970), peintre français d'origine allemande.
 Frédéric de Wendt (1738-1818), médecin allemand.
 George Wendt (1948-), acteur américain.
 Herbert Wendt (1914-1979), écrivain naturaliste et zoologiste allemand.
 Jhon Wendt (1994-), joueur français de volley-ball.
 Joachim Wendt, dit Benny (1962-), escrimeur autrichien.
 Karl von Wendt (1937-2006), pilote automobile allemand.
 Lionel Wendt (1900-1944), photographe srilankais.
 William Wendt (1865-1946), peintre américain d'origine allemande. 

Homonymie de patronyme